peut faire référence à :

Acronyme 
 Wasp : , désigne les blancs américains d'origine anglaise et protestante dont la pensée et le mode de vie furent structurels pour les États-Unis
 Par rétroacronymie :
 De nos jours, WASP peut avoir aussi le sens caché de  (« race blanche, antisémite, puritain » et lié au Ku Klux Klan)
  est un groupe de heavy metal américain et , leur premier album
 WaSP : , un groupement de concepteur de site web suivant les standards du W3C
 WASP : , le service féminin de pilotes de l' pendant la Seconde Guerre mondiale
 WASP : World's Advanced Saving Project, un fabricant italien d'imprimantes 3D

Militaire 
 HMS Wasp, nom porté par dix navires de la Royal Navy
 , nom porté par dix navires de l'US Navy
 Classe Wasp, nom porté par une classe de navire de la US Navy comprenant 8 navires
 , un type d'hélicoptère embarqué britannique pour la lutte anti-sous-marine

Cinéma 
 Wasp, un court métrage britannique réalisé par Andrea Arnold, sorti en 2003, Oscar du meilleur court-métrage de fiction en 2005.

Autres 
 , un club de rugby à XV anglais
 « Wasp », le pseudonyme de Lisbeth Salander dans la trilogie Millénium
 , un projet de recherches d'exoplanètes
 , un couteau au gaz compressé conçu pour la chasse sous-marine